Rokitno – budowany od 2022 r. przystanek kolejowy w Rokitnie, w województwie mazowieckim, w Polsce.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w gminie Błonie
Rokitno (województwo mazowieckie)